Abdoulaye Diarra désigne :
 Oxmo Puccino (1974), pseudonyme du rappeur 
 Abdoulaye Diarra (1988), athlète franco-malien
 Abdoulaye Diarra (1994), footballeur malien